L’Après-midi d’un faune (frz. Der Nachmittag eines Fauns) steht für

 L’Après-midi d’un faune (Mallarmé), ein Gedicht von Stéphane Mallarmé (1876)
 Prélude à l’après-midi d’un faune, eine sinfonische Dichtung von Claude Debussy (1894)
 L’Après-midi d’un faune (Nijinsky), ein Ballett von Vaslav Nijinsky (1912)